Dracunculus – genere di nematodi della famiglia Dracunculidae
Dracunculus – genere di piante della famiglia delle Araceae